Засосна — село в Росії, Красногвардєйському районі Бєлгородської області;
 Засосна — село в Росії, Тербунському районі Липецької області.